Б-2:
 Б-2 — 102-мм корабельная пушка.
 Б-2 — подводная лодка проекта 641
 Б-2 — первый советский серийный телевизор.
 Б-2 — стратегический бомбардировщик ВВС ВС США.